Atenodoro pode se referir a:

 Atenodoro, um retórico, contemporâneo de Pólux, e discípulo de Aristóteles e Cresto.
 O pai e irmão do poeta Arato.
 Atenodoro, um estoico, natural de Tarso, chamado Cananita, pela cidade Cana, da Cilícia, onde nascera seu pai Sandão. Possivelmente idêntico ao Atenodoro Calvo, mencionado por Cícero. Foi conselheiro do imperador Augusto e professor do futuro imperador Cláudio.
 Atenodoro, outro estoico, natural de Tarso, cognominado Cordílio. Era o guardião da Biblioteca de Pérgamo, mudou-se para Roma, e morreu na casa de M. Catão.
 Atenodoro da Erétria autor de um livro citado por Fócio.
 Atenodoro de Rodes, retórico citado por Quintiliano.
 Atenodoro de Teos, tocador de cítara, foi um dos que se apresentaram em Susa, 324 a.C., no casamento de Alexandre com Estatira.
 Atenodoro, ator, se apresentou no casamento de Alexandre com Estatira.
 Atenodoro, médico possivelmente contemporâneo de Plutarco
 Atenodoro de Cleitor, escultor de Cleitor, na Arcádia, discípulo de Policleto, o Velho
 Atenodoro de Rodes, escultor, filho e aluno de Agesandro de Rodes, a quem assistiu em esculpir o Grupo de Laocoonte.
 Atenodoro, pirata que escravizou o povo de Delos e insultou as imagens dos deuses, em 69 a.C.  Caio Triário reparou as partes danificadas da cidade e fortificou a ilha.